Extraliga je nejvyšší softballová liga mužů v ČR organizovaná Českou softballovou asociací (ČSA). Dříve se nejvyšší soutěž hrála pod názvem 1. česká softballová liga mužů (1.ČSLM) . Od roku 2009 nese soutěž název Extraliga mužů.

Vítěz série finálových utkání (play-off), získává pro příslušný rok titul „Mistr ČR v softballu“.

Konečná pořadí softballové extraligy mužů

Reference 
Softball v Česku